Hermogenész, görög filozófus az i. e. 5 és i. e. 4. század fordulóján
 Tarszoszi Hermogenész, görög rétor a 2. században
 Xanthoszi Hermogenész, görög atléta, triasztész
 Priénéi Hermogenész, görög építész az i. e. 2. században
 Hermogenész, görög fazekasmester az i. e. 6. században
 Aquileiai Hermogenész, 3–4. századi püspök
 Hermogenész, bizánci tisztviselő
 Moszkvai Hermogenész, moszkvai pátriárka a 16. században
 Hermogenész tobolszki és szibériai püspök 1918-ig